Леєр — туго натягнутий трос, обидва кінці якого закріплені на суднових конструкціях.
 Рятувальний леєр — трос на рятувальній шлюпці.
 Леєр-2 — мобільний автоматизований комплекс РЕБ на базі бронеавтомобіля «Тигр».
 Леєр-3 — аеродинамічно закиданий комплекс РЕБ РБ-341В.
 Леєр — трос, за допомогою якого утримується повітряний змій.

Прізвище 
  (1829—1904) — російський генерал від інфантерії, теоретик воєнного мистецтва.

Див. також 
 Лерс (Leers) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Лер (Leer) — місто в Німеччині, розташоване в землі Нижня Саксонія.
 Лер